

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Jezierzyce – część miasta Szczecin
 Jezierzyce – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk 
 Jezierzyce – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk 
 Jezierzyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel 
 Jezierzyce – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Jezierzyce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz
 Jezierzyce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Rąbino

Inne 
 Jezierzyce – dawna polska nazwa jeziora Jeziorak

Zobacz też 
 Jezierzyce Kościelne, Jezierzyce Wielkie, Jezierzyce Małe